RMS Olympic, creuer de la Classe Olympic dissenyat per Thomas Andrews 
 Muntanyes Olympic, serralada a l'oest de l'estat de Washington als Estats Units 
 Olympic Airlines, companyia aèria nacional grega creada el 1957 
 Olympic Saddledome, pavelló poliesportiu de la ciutat de Calgary (Alberta, Canadà)
 Olympic Beirut, club libanès de futbol a la ciutat de Trípoli fundat l'any 2000 
 Olympic FC de Niamey, club de Níger de futbol de la ciutat de Niamey fundat l'any 1974

 Península Olympic, braç de terra al nord-oest de l'estat de Washington (EUA)

 Parc Nacional Olympic,